Санто-Доминго-де-ла-Кальсада () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Санто-Доминго-де-ла-Кальсада. Занимает площадь 40,09 км². Население — 6737 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Известные личности 

 Роман Химено (1799—1874), испанский органист — родился в Санто-Доминго

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Historia, cultura, gastronomía y actividades de Santo Domingo de la Calzada 
 Recorrido fotográfico por Santo Domingo de la Calzada

Муниципалитеты Риохи
Населённые пункты Риохи